Латифи́ — многозначный термин. Распространённая фамилия и топоним.

Фамилия 
 Латифи, Али (род. 1976) — иранский футболист, нападающий.
 Латифи, Илир (род. 1983) — шведский боец ММА.
 Лятифи, Лиридон (род. 1994) — албанский футболист, полузащитник.
 Латифи, Николас (род. 1995) — канадский автогонщик.

Топоним 
 Латифи — небольшой город на юге Ирана, в провинции Фарс.